

Anno 
 988 o 988 a.C.

Codici 
 988 (astronomia) – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Glasgow, in Scozia

Matematica 
 988 – numero